Boğazkale (district), een district van de Turkse provincie Çorum
Boğazkale (stad), de hoofdplaats van het district